Миллионная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Миллионная улица — улица в Москве.
 Миллионная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Миллионная улица — бывшая улица в Твери, ныне часть Советской улицы.
 Миллионная улица — прежнее (в 1867—1920 годах) название северной части проспекта Ленина в Томске.